Даниел Хрман (; 7 августа 1975, Иванец) — хорватский футболист, полузащитник. Выступал в национальной сборной Хорватии.

Биография

Клубная карьера 
Даниел Хрман родился в маленьком югославском городе Иванец. Свою карьеру Хрман начал в клубе «Вартекс» из города Вараждина. С 1997 по 2003 Даниел провёл за клуб 139 матчей и забил 10 мячей. В 2003 году 28-летнего Хрман подписал контракт с российским клубом «Спартак», но в «Спартаке» Даниел не заиграл и даже попал в допинговый скандал, разразившийся в 2003 году.

В начале 2004 года Даниел перешёл в загребское «Динамо», но проведя в клубе пол-сезона, перешёл в «Хайдук» из Сплита. В новом клубе Хрман не стал игроком основного состава, проведя всего 11 матчей. По окончании сезона Хрман вернулся в свой родной клуб «Вартекс», в котором с 2006 по 2007 год Даниэль провёл только 12 матчей, после чего перешёл в албанскую «Тирану». В том же 2007 году Хрман вернулся в «Вартекс» доигрывать свою карьеру. В 2008 году руководство «Вартекса» разорвало контракт с 32-летним Хрманом. В настоящее время Хрман — завершил карьеру.

Карьера в сборной 
За национальную сборную Хорватии Даниел провёл четыре матча в период с 2001 по 2003 год.

 10 ноября 2001 Сеул, Южная Корея — Хорватия 2:0
 13 ноября 2001 Кванджу, Южная Корея — Хорватия 1:1
 27 марта 2002 Загреб, Хорватия — Словения 0:0
 9 февраля 2003 Шибеник, Хорватия — Македония 2:2

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «HNL-statistika.com»
 

Родившиеся в Иванеце
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Тирана»